Никколо Пиньятелли — имя нескольких представителей неаполитанского рода Пиньятелли.

 Пиньятелли, Никколо (герцог ди Монтелеоне) (1648—1730) — испанский и австрийский государственный деятель
 Пиньятелли, Никколо (герцог ди Бизачча) (1758—1719) — испанский генерал